John Furlong ist der Name folgender Personen:

* John Furlong (Schauspieler) (1933–2008), US-amerikanischer Schauspieler
 John Furlong (Sportfunktionär) (* 1950), irisch-kanadischer Sportfunktionär